Józef Wróbel (ur. 1906, zm. 1971) – polski prezbiter rzymskokatolicki, pallotyn, teolog, pisarz i tłumacz
 Józef Wróbel (ur. 1952) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny Helsinek, biskup pomocniczy lubelski